Першозвановка — название населённых пунктов на Украине:

 Першозвановка — село в Синельниковском районе Днепропетровской области.
 Першозвановка — село в Вольнянском районе Запорожской области.
 Першозвановка — село в Лутугинском районе Луганской области.